Женская сборная Казахстана по хоккею с шайбой — женская национальная команда, представляющая Казахстан на международных турнирах по хоккею с шайбой. Образована в 1992 году. Трехкратные чемпионы Азиатских игр (2003, 2007, 2011), трёхкратные участники чемпионата мира (2005, 2007, 2009), участники Олимпийских игр 2002 года. В рейтинге ИИХФ за 2017 год находится на 19-м месте.

Выступления на чемпионатах Европы 
 1989—1995 — не участвовала
 1996 — седьмые в «Группе Б», 13 место в общем зачете

Выступления на чемпионатах Мира 
 1990—1999 — не участвовала
 2000 — 9 место (первые группы "В", перешли в ТОП-дивизион)
 2001 — 8 место (перешли в I-дивизион)
 2003 — 10 место (вторые в I-дивизион)
 2004 — 10 место (первые в I-дивизион, перешли в ТОП-дивизион)
 2005 — 7 место
 2007 — 9 место (вторые в I-дивизион)
 2008 — 10 место (первые в I-дивизион, перешли в ТОП-дивизион)
 2009 — 6 место
 2011 — 8 место (выбывает в I-A дивизион)
 2012 — 14 место (6 место в I-A дивизионе, выбывает в I-B дивизион)
 2013 — 21 место (5 место в I-B дивизионе)
 2014 — 22 место (6 место в I-B дивизионе, выбывает в II-A дивизион)

Выступления на Олимпиадах 
 1998 — не участвовала
 2002 — 8 место
 2006 — не участвовала
 2010 — не участвовала
 2014 — не участвовала

Выступления на Зимних Азиатских играх 
 1996 - III Азиатские игры в Харбине (Китай) - бронзовый призёр.
 1999 - IV Азиатские игры в Канвондо (Южная Корея) - бронзовый призёр.
 2003 - V Азиатские игры в Аомори (Япония) - чемпион Игр.
 2007 - VI Азиатские игры в Чанчуне (Китай) - чемпион Игр.
 2011 - VII Азиатские игры в Алма-Ате (Казахстан) - чемпион Игр.
 2017 - VIII Азиатские игры в Саппоро (Япония) - бронзовый призёр.

Интересные факты 
 В период с 1997 года по 1999 год,  сборная Казахстана вне конкурса принимала участие в чемпионате России.

Состав на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2009 
Состав команды

См. также 
 Айсулу

Примечания

Ссылки 
 Казахстанская федерация хоккея с шайбой —  История Казахстанского хоккея 
 Интервью с тренером женской сборной Республики Казахстан по хоккею
 Зимние Азиатские игры в Чангчуне, Китай, 2007г.
 Зимние Олимпийские Игры, Солт-Лейк-Сити, США, 2002г.
 Интервью с Марией Топкаевой
 Интервью с заместителем генерального директора Казахстанской федерации хоккея Александром Мальцевым
 
 

Сборные по хоккею с шайбой
Сборная Казахстана по хоккею с шайбой